Russian Touring Car Championship (RTCC) или Гран При RTCC — это профессиональный кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам. Статус соревнований —Чемпионат России, Кубок России, гоночная серия создана в 2004 году.

II Этап Чемпионата России в зачётных группах «Туринг», «Туринг-Лайт» 
II Этап Кубка России в зачётных группах «Национальный», «Супер-Продакшн»

Второй этап состоялся 5 июня на городской трассе «Курская дуга» в городе Курск, длина трассы составила 2450 метра, прошла она по улицам Невского и Сонина с выездом на Красную площадь и Дзержинского.

Расписание мероприятия 

4 июня квалификационные заезды.
14.45 — 15.05 Объединённый 1600 к.см.
15.15 — 15.35 Объединённый 2000 к.см.
5 июня с 9.40 — тренировочные заезды
11.50 — Первая гонка Объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 1 600 к.см., классы «Туринг-Лайт» и «Национальный».
12.40 — процедура GRID, первая гонка Объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 2 000 к.см., классы «Туринг» и «Супер-Продакшн»
14.40 — Вторая гонка Объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 1 600 к.см., классы «Туринг-Лайт» и «Национальный»
15.50 — Вторая гонка Объединённого заезда автомобилей объёмом двигателя 2 000 к.см., классы «Туринг» и «Супер-Продакшн»
По итогам заезда каждого класса состоится церемония награждения.

Зачётная группа: Объединённый 1600 — Квалификация 1

Зачётная группа: Объединённый 1600,Квалификация часть 2

Зачётная группа: Объединённый 2000,Квалификация часть 1

Зачётная группа: Объединённый 2000,Квалификация часть 2

Зачётная группа «Супер-Продакшн» 
Аварии на городской гонке в Курске не обошли стороной и младший двухлитровый класс. Михаил Раев в первом же заезде неудачно входит в поворот и после встречи с отбойником покидает трассу на эвакуаторе. За призовые места продолжают бороться Михаил Засадыч, Виктор Козанков, , Андрей Артюшин, Юрий Семенчев и пилот Василий Кричевский из питерской команды Taxi-2 Racing Team, который с 2004 года участвовал в RTCC в классе «Национальный» и в сезоне-2011 перебрался в «Супер-Продакшн».
Золото дважды обеспечил себе Михаил Засадыч, который в 2008 уже завоевывал титул вице-чемпиона в этом классе и претендовал на пьедестал в этом сезоне. Серебро в обеих гонках получил Виктор Козанков, бронзу — Андрей Артюшин в первой гонке и Владимир Черевань — во второй.

Абсолютный личный зачёт «Туринг» 
5 июня RTCC ждал городской этап на временной трассе в Курске. Несмотря на неизбежные трудности, связанные с проведением гонок в городах, каждое подобное соревнование получает огромную отдачу от зрителей и прессы. На протяжении всего гоночного дня вдоль трассы собирались все новые и новые любители автоспорта — пилоты порадовали их личным общением и продолжительной автограф-сессией. На трассе прошла одна из самых зрелищных гонок сезона: более 11 сходов и аварий в течение этапа.
Заезды «Туринга» начались с серьёзной аварии: во время тренировки разбил автомобиль пилот ТНК Олег Квитка — выйти на трассу ему больше не довелось. Первая гонка обошлась без аварий — пьедестал поделили между собой Михаил Ухов, Александр Фролов и Владимир Стрельченко, в напряжённой борьбе выигравший у Дмитрия Добровольского из Башнефть Моторспорт, для которого этот этап стал первым в сезоне. Во второй гонке в противостояние Ухова и Фролова вмешались Максим Попов и Сергей Рябов. На последнем круге у машины Попова оторвалось колесо, и ему пришлось покинуть трассу. Таким образом, второе место принадлежит Сергею Рябову, третье — Александру Фролову. Во время гонки трассу покинули ещё две машины: у Дмитрия Добровольского пришла в неисправность трансмиссия, а у машины Владимира Стрельченко начались неполадки с мотором..

Абсолютный зачёт «Туринг-Лайт»

Личный зачёт 
Серьёзная авария на городской гонке в Курске вывела из строя Бориса Шульмейстера ещё во время квалификаций. Однако к основным заездам механики успели восстановить машину, и пилот вышел на старт.
Первая гонка сложилась для класса «Туринг-Лайт» драматично: в связи с инцидентом, произошедшим между Владимиром Кузьминым и Михаилом Грачевым, у первого автомобиля лопнула резина. Кузьмину быстро заменили её на новую, и он вернулся в гонку, довольно быстро наверстав упущенное. Но неудача снова постигла его борт — сломался передний привод — машина покинула трассу. Грачев продолжить гонку не смог. Борис Шульмейстер, идущий в заезде вторым, выбыл из гонки в самый её разгар связи с поломкой привода. Илья Рыжанушкин, также выбыл из соревнования. Неисправность была быстро устранена механиками, приготовившими автомобиль ко второму заезду. На пьедестал поднялись Александр Сотников, Сергей Нуждин и Михаил Митяев.
Во втором заезде с трассы сошло несколько автомобилей. У Михаила Донченко пришел в неисправность привод. Владислав Кузьмин сломал коробку передач, причем уже во второй раз за сезон. Александр Сальников и Владислав Кубасов столкнулись с аналогичной проблемой, у них сломалось крепление коробки передач. Призовые места вновь завоевали Александр Сотников, Сергей Нуждин и Михаил Митяев.

Командный зачёт

Зачётная группа «Национальный» 
Со второго этапа к RTCC присоединилась очаровательная Наталья Гольцова, которая с места в карьер завоевала третье место в первой гонке. На этап не приехал Лев Юдицкий. Дмитрий Саватеев впервые вышел на старт в сезоне.
Золото вновь обеспечил себе Василий Мезенцев, однако больше первых мест на этапах пилот не получал, уступая более молодому напарнику по команде. По серебру завоевали Михаил Малеев и Вадим Мещеряков, по бронзе — упомянутая выше Гольцова и Мещеряков. Во второй гонке не стартовали Наталья Гольцова и Сергей Коронатов.

Примечания 

Сезон 2011 RTCC
Июнь 2011 года
События 5 июня
Спортивные соревнования в Курске